Giovanni VII di Alessandria
Giovanni VII di Costantinopoli
Giovanni VII di Gerusalemme
Giovanni VII di Saarbrucken
Giovanni VII Paleologo
Papa Giovanni VII